Jurken ist ein deutscher Ortsname:
 Jurken, (1938 bis 1945 Jürgen), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Jurki (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jurken, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1950: Schubino (Шубино), untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland